Мирва́ль-Лораге́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Входит в состав кантона Южный Кастельнодари. Округ коммуны — Каркасон.

Код INSEE коммуны — 11234.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 160 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 109 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 78 были экономически активными, 31 — неактивными (показатель активности — 71,6 %, в 1999 году было 76,6 %). Из 78 активных работали 76 человек (43 мужчины и 33 женщины), безработными были 2 женщины. Среди 31 неактивного 18 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна (XIII в.)
 Укреплённые ворота (XIV в.)
 Прачечная

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки